Far from the Sun () — шестой студийный альбом финской рок/метал-группы Amorphis.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Pasi Koskinen — вокал, тексты песен
 Esa Holopainen — гитара (лид)
 Tomi Koivusaari — гитара (ритм)
 Santeri Kallio — клавишные
 Niclas Etelävuori — бас
 Jan Rechberger — барабаны

Прочие 
 Thomas Eberger — Mastering
 Hiili Hiilesmaa — Mixing
 Juha Jantti — Additional Engineer
 Jouko Lehtola — Photography
 John McGregor — Producer (Vocals)
 Hannu Leidén — Producer
 Juha Laakso — Producer
 Nikk Bingo — Producer
 Sande Kallio — Producer

Примечания

Ссылки 

Альбомы Amorphis
Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы Virgin Records